Il toponimo Loučky può riferirsi alle seguenti località della Repubblica Ceca:
Loučky – comune del distretto di Semily, nella regione di Liberec
Dolní Loučky – comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Horní Loučky – comune del distretto di Brno-venkov
Loučky – frazione di Verneřice, città del distretto di Děčín, nella regione di Ústí nad Labem
Loučky – frazione di Odry, città del distretto di Nový Jičín, nella regione di Moravia-Slesia
Krásné Loučky – frazione di Krnov, città del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Loučky – frazione di Zátor, comune del distretto di Bruntál, nella regione di Moravia-Slesia
Loučky – frazione di Vílanec, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Loučky – frazione di Lukavice, comune
Loučky – frazione di Nové Sedlo, comune del distretto di Sokolov, nella regione di Karlovy Vary
Loučky – frazione di Svatý Jiří, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice
Hranické Loučky – frazione di Hustopeče, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
Sekerkovy Loučky – frazione di Mírová, comune del distretto di Semily